Viveash steht für:

 Viveash (Western Australia), eine Gemeinde in Westaustralien

Viveash ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Viveash (* 1969), englischer Fußballspieler und Fußballtrainer